Соревнования по параллельному гигантскому слалому в сноуборде среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 26 февраля.

Все соревнования прошли в Сайприсс Маунтейн. С 10:30 до 11:30 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, и с 13:00 до 14:30 гонки плей-офф. Параллельный слалом разыгрывался на Олимпийских играх впервые.

К фаворитам соревнований относили лидера кубка мира в этой дисциплине Николин Сауэрбрей, чемпионку мира 2009 года Марион Крайнер, победительниц этапов кубка мира в сезоне 2009/2010 Екатерину Тудегешеву, Светлану Болдыкову, Амели Кобер и Френци Мегерт-Коли. Болдыкова и Мегерт-Коли не смогли пройти квалификацию, Кобер прошла её неудачно и попала в 1/8 финала с Тудегешевой. Выиграв этот четвертьфинал, она проиграла четвертьфинал Екатерине Илюхиной. Крайнер и Сауэрбрей дошли до стадии полуфинала, где Крейнер встретилась с Илюхиной, а Сауэрбрей — с Селиной Йёрг. Сауэрбрей выиграла свой полуфинал (Йёрг упала во втором заезде), а Илюхина, упав в первом заезде и начав второй (с обратным порядком коридоров) с отставанием 1,50 секунды, сумела выиграть свой полуфинал и выйти в финал. В финале победила Сауэрбрей, в утешительном финале — Крайнер.

Хотя Нидерланды являются одной из самых успешных наций на зимних Олимпийских играх, почти все их медали завоёваны в конькобежном спорте, и лишь три медали до 2010 года были завоёваны в других видах спорта — все в фигурном катании, одна золотая медаль (Шаукье Дейкстра) и две серебряные. Золотая медаль Николин Сауэрбрей стала для Нидерландов первой с 1976 года и первой с 1960 года, завоёванной на зимних Олимпийских играх не в конькобежном спорте. Для Екатерины Илюхиной и Марион Крайнер это также первые олимпийские медали, причём медаль Илюхиной стала первой для России в сноуборде.

Медалисты

Соревнование

Квалификация 

Первые шестнадцать участниц выходят в плей-офф.

Плей-офф

Классификация

Ссылки 
 Результаты